Bejtar může označovat:

 starověké pevnostní město Bejtar (pevnost)
 palestinská vesnice Battir
 izraelské město Bejtar Ilit
 izraelský mošav Mevo Bejtar
 sionistické mládežnické hnutí Bejtar (mládežnické hnutí)
 fotbalový klub Bejtar Jeruzalém FC
 vádí Nachal Bejtar